Bagara steht für:

 Bagara (Diffa), Dorf in der Gemeinde Diffa in Niger
 Bagara (Foulatari), Wasserstelle in der Gemeinde Foulatari in Niger
 Bagara (Kabléwa), Dorf in der Gemeinde Kabléwa in Niger
 Bagara (Tansania), Gemeinde im Distrikt Babati in Tansania